Alles für die Firma heißen die Filme
 Alles für die Firma (1935), österreichische Filmkomödie von Rudolf Meinert
 Alles für die Firma (1950), deutsche Komödie
 Alles für die Firma (1999), französische Komödie